Tetrocycloecia är ett släkte av mossdjur. Tetrocycloecia ingår i familjen Tretocycloeciidae. 

Tetrocycloecia är enda släktet i familjen Tretocycloeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tetrocycloecia